A Revolutionary Romance –  cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
A Revolutionary Romance – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell